Michael Murphy, Mike Murphy, Mick Murphy
 Mike Murphy (1888–1952) – amerykański baseballista
 Michael Joseph Murphy (1915–2007) – amerykański duchowny katolicki, biskup
 Michael Murphy (1919–2000) – irlandzki polityk, prezes ETO
 Michael Murphy (ur. 1938) – amerykański aktor
 Mike Murphy (ur. 1939) – angielski piłkarz
 Mike Murphy (ur. 1941) – irlandzki prezenter telewizyjny i dziennikarz
 Mick Murphy, Michael Murphy (ur. 1942) – północnoirlandzki polityk związany z Sinn Féin
 Mike Murphy (1946–2006) – amerykański perkusista
 Mick Murphy (ur. 1972) – amerykański gitarzysta
 Michael P. Murphy (1976–2005) – amerykański żołnierz
 Mick Murphy (ur. 1976) – angielski piłkarz
 Michael Murphy (ur. 1986) – nowozelandzki wokalista, zwycięzca Idola
 Mike Murphy – kanadyjski curler
 Michael Bryan Murphy, Mike Murphy – amerykański wokalista, były członek REO Speedwagon
 Michael John Murphy – amerykański piosenkarz folkowyy